La route nationale 1, souvent abrégée en RN 1, est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 En Haïti la route nationale 1 relie port au prince à la frontière république dominicaine  
 En Algérie, la route nationale 1 relie Alger à la frontière avec le Niger ;
 En Afrique du Sud, la route nationale 1 relie Le Cap à la frontière avec le Zimbabwe ;
 En Argentine, la route nationale 1 relie Buenos Aires à La Plata ;
 En Belgique, la route nationale 1 relie Bruxelles à Bréda, via Anvers ;
 Au Bénin, la Route nationale inter-états 1 et la Route nationale 1 ;
 Au Burkina Faso, la Route nationale 1 ;
 Au Cambodge, la route nationale 1 ;
 Au Cameroun, la route nationale 1 relie Yaoundé à Kousséri ;
 En République démocratique du Congo, la route nationale 1 ;
 En République du Congo, la route nationale 1 ;
 En Croatie, la route nationale 1 ;
 En Espagne, la route nationale 1 ;
 En Estonie, la route nationale 1 ;
 En Finlande, la route nationale 1 ;
 En France :
 En France métropolitaine, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Paris à la frontière franco-belge,
 En Guyane, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, via Kourou,
 En Martinique, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Fort-de-France à Sainte-Marie et à Basse-Pointe,
 En Guadeloupe, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Pointe-à-Pitre à Basse-Terre,
 À La Réunion, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Saint-Denis à Saint-Pierre, par la côte ouest,
 À Saint-Pierre-et-Miquelon, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Saint-Pierre à l'étang des Laveuses,
 À Mayotte, la route nationale 1 est une route nationale française reliant Mamoudzou à Mtsamboro.
 Au Gabon, la route nationale 1 relie Libreville à Ndendé et à la frontière congolaise ;
 En Guinée, la route nationale 1 relie Conakry à Nzérékoré ;
 En Indonésie, la route nationale 1 ;
 En Italie, la route nationale 1 (ou ) ;
 À Djibouti, la route nationale 1 ;
 Au Japon, la route nationale 1 ;
 Au Luxembourg, la route nationale 1, route reliant Luxembourg à Trèves, en Allemagne, via l'aéroport de Luxembourg-Findel ;
 Au Maroc, la route nationale 1 relie Tanger au poste frontière de Guerguerat ;
 Au Niger, la route nationale 1 relie la frontière malienne à N'Guigmi ;
 En Nouvelle-Zélande, la route nationale 1 (ou ) traverse les deux îles principales ;
 En Pologne, la  (ou ) traverse le pays du nord au sud de Gdańsk à Zwardoń ;
 En Roumanie, les routes nationales 1, 1C, 1J, 1N et 1P ;
 Au Rwanda, la route nationale 1 relie Kigali à Butare ;
 Au Sénégal, la route nationale 1 ;
 En Slovénie, la route nationale 1 ;
 Au Togo, la route nationale 1 relie Lomé à Dapaong ;
 En Tunisie, la route nationale 1 relie la capitale Tunis au nord à la frontière tuniso-libyenne au sud ;
 Au Viêt Nam, les routes nationales 1A et 1B.

Voir aussi